Сергей Калиновский
 Калиновский, Сергей Артурович (1975—2001) — российский журналист.
 Калиновский, Сергей Владимирович (1886 — 1930-е) — священнослужитель, идеолог обновленческого раскола, лектор-атеист.